Brühl steht für:
 veraltet Wiesen, Wald oder Feuchtgebiete, siehe Brühl (Toponym)
 Brühl (Familienname)  – dort auch zu Namensträgern
 Brühl (Adelsgeschlecht), thüringisch-sächsische Adelsfamilie

Brühl heißen folgende geographische Objekte:
 Brühl (Rheinland), Stadt im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Brühl (Baden), Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg

Gemeindeteile, Orte:
 Brühl (Chemnitz), Stadtteil von Chemnitz in Sachsen
 Brühl (Erfurt), Stadtteil von Erfurt in Thüringen
 Brühl (Esslingen am Neckar), Stadtteil von Esslingen am Neckar in Baden-Württemberg
 Brühl (Freiburg im Breisgau), Stadtteil von Freiburg im Breisgau in Baden-Württemberg
 Brühl (Schlüchtern), Stadtteil von Schlüchtern in Hessen
Brühl (Solingen), Wohnplatz in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Brühl (Gemeinde Weitra), Katastralgemeinde in Niederösterreich mit den Orten Oberbrühl und Unterbrühl

Baulichkeiten, historische Ortslagen:
 Brühl (Hannover), ehemalige Siedlung im Bereich der heutigen Calenberger Neustadt in Hannover in Niedersachsen
 Palais Brühl – mehrere Bauten
 Brühl (Hildesheim), altstädtischer Straßenzug von Hildesheim in Niedersachsen
 Brühl (Gotha), altstädtischer Straßenzug von Gotha in Thüringen
 Brühl (Leipzig), Einkaufsstraße von Leipzig in Sachsen, ehemals wichtiges Zentrum des europäischen Pelzhandels
 Brühl (Zeitz), altstädtischer Straßenzug und ehemaliger Marktplatz von Zeitz in Sachsen-Anhalt
 Brühl (Weimar), Straßenzug in der Jakobsvorstadt von Weimar
sowie:
 Brühl (Tal), Tal bei Mödling in Niederösterreich mit den Orten Vorderbrühl und Hinterbrühl
 Brühl (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg
 Brühl (Quedlinburg), Stadtpark in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt
 Höfer Brühl, rechter Zufluss des Flinsbachs oder Fleinsbachs (zur Körsch) in Bernhausen, Stadt Filderstadt, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Brühlsche Universitätsdruckerei, Gießen
 SC Brühl 06/45, deutscher Fußballverein
 SC Brühl St. Gallen, schweizerischer Fußballverein
 Blau-Weiß Brühl, ehemaliger deutscher Fußballverein
 Brühler TV 1879, deutscher Breitensportverein
 LC Brühl Handball, Schweizer Handballverein
 Brüel (Begriffsklärung)
 Bruel
 Prühl